Библиотека района Суён города-метрополиса Пусан ( Пусан кванъёкси Суёнгу тосогван), сокращенно Библиотека района Суён ( Суёнгу тосогван) — муниципальная библиотека, расположена в Намчхон-доне района Суёнгу города-метрополии Пусан, Республика Корея. Открыта в 2002 году.

Ссылки 
 Официальный сайт

Библиотеки Республики Корея
Библиотеки Пусана
Библиотеки по алфавиту
Суёнгу